Termin KRW ima više značenja.
 Aerodrom Turkmenbaši, oznaka aerodruma
 Južno korejski von, oznaka valute